Murillo puede referirse a:

 Bartolomé Esteban Murillo, pintor español del siglo XVII.

Apellido
 Pedro Domingo Murillo, héroe de la independencia hispanoamericana.
 Juan Bravo Murillo, Presidente del Gobierno de España entre 1851 y 1852.
 Manuel Murillo Toro, político colombiano. Presidente de la República (1863-1866) y (1872-1874).
 Gerardo Murillo, pintor y escritor mexicano más conocido con el seudónimo de Dr. Atl.
 Ander Murillo García, futbolista que jugó en el Athletic Club y el Real Club Celta de Vigo.
 Carlos Flores Murillo, futbolista peruano que jugaba de mediocampista ofensivo.

Topónimos
El municipio colombiano Murillo, ubicado en el departamento del Tolima.
La Provincia de Pedro Domingo Murillo en Bolivia.
Murillo de Calahorra, localidad del municipio de Calahorra (España).
Murillo de Gállego, en Zaragoza (España).
Murillo de Río Leza, en La Rioja (España).
Murillo el Cuende, en Navarra (España).
Murillo el Fruto, en Navarra (España).